Unterschwaig ist der Ortsname von

 Unterschwaig (Haag an der Amper), Ortsteil der Gemeinde Haag an der Amper, Landkreis Freising, Bayern
 Unterschwaig (Sulzbach-Rosenberg), Ortsteil der Stadt Sulzbach-Rosenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern